Sesto Pompeo è il nome di cinque figure della gens Pompeia vissute tra il II secolo a.C. ed il II secolo d.C.:
 Sesto Pompeo – fratello di Gneo Pompeo Strabone e zio di Gneo Pompeo Magno
 Sesto Pompeo – figlio di Gneo Pompeo Magno
 Sesto Pompeo – console nel 35 a.C.
 Sesto Pompeo – console nel 14
 Sesto Pompeo Festo – grammatico del II secolo